Урике има више значења:

 Општина Урике (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Урике (Урике, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику